Тіте́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Тітенко Валерій Григорович — український політичний діяч.
 Тітенко Володимир Олегович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тітенко Сергій Михайлович — кандидат економічних наук.